Скок мотком у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 1999. у Маебашију Јапан одржано је 6. марта.

Титулу освојену у  Паризу 1997 бранио је Игор Потапович из Казахстана.

Земље учеснице 
Учествовала су 10 такмичара из 9 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање на дан 4. март 1999.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (5. марта 1999), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1999.

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 1999. године у 12:30. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999.
 Резултати скока мотком за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1999.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани